Plaats in Indonesië
 Sampir (Waringinkurung), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Sampir (Taliwang), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumbawa Barat in de provincie West-Nusa Tenggara